Кража — название нескольких фильмов:
 «Кража» — фильм (Куба, 1965).
 «Кража» — фильм (СССР, 1970).
 «Кража» — фильм (СССР, 1982).
 «Кража» — фильм (США, 1989).
 «Кража» — фильм (Великобритания, 1995).
 «Кража» — фильм (Россия, 2004).
 «Кража» — фильм (Россия, 2005).
 «Кража» — фильм (США, 2007).
 «Кража» — фильм (Индия, 2009).
 См. также 
 Грабёж (фильм)